Ascagilis är ett släkte av svampar. Ascagilis ingår i familjen Aliquandostipitaceae, ordningen Jahnulales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascagilis